Хай может означать:

Фамилия 
 Хай, Джон (род. 1957) — американский поэт, писатель, переводчик.
 Хай, Филип (1914—2006) — английский писатель-фантаст.
 Хай, Эбба (1866—1954) — шведская теннисистка.
 Хай Жуй (1514—1587) — китайский чиновник династии Мин.
Составные фамилии
 Хай-Буле, Патрисия (род. 1965) — гонконгская и канадская теннисистка.

Топоним 
 Хай — бывшее селение в Ачхой-Мартановском районе Чечни.

Составные названия 
 Хай Таймс — ежемесячный цветной журнал, США.
 Тель-Хай — посёлок в Верхней Галилее, на севере Израиля.
 Хай-Лайн — парк на эстакаде бывшей железной дороги в Манхэттене.
 
 
 Хай ибн Якзан

См. также 
 Йосеф Хаим из Багдада (1832—1909) — главный раввин Багдада, каббалист и духовный лидер иракского еврейства, также известен как Бен-Иш Хай.
 Музей искусств Хай
 ХАИ
 Хайхэ